Hecken steht für:

 Hecken (Haut-Rhin), eine Gemeinde im Oberelsass
 Hecken (Hunsrück), eine Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis

 Hecken (Hellenthal), einen Ortsteil der Gemeinde Hellenthal
 Hecken (Windhagen), ein Ortsteil der Gemeinde Windhagen
 einen Ortsteil der Gemeinde Bockhorn (Oberbayern)
 Hecken (Bergisch Gladbach), eine Ortschaft im Stadtteil Herkenrath von Bergisch Gladbach
 Hecken (Solingen), eine Wüstung im Solinger Stadtteil Mitte

Hecken ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham van den Hecken, niederländischer Maler
 Bernhard Hecken (1889–1958), deutscher Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Josef Hecken (* 1959), deutscher Politiker (CDU), Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses
 Sarah Hecken (* 1993), deutsche Eiskunstläuferin
 Thomas Hecken (* 1964), deutscher Literatur- und Kulturwissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Popkultur

Siehe auch:

 Hecke (Begriffsklärung)
 Heggen